— японский геймдизайнер, сценарист и продюсер разработки компьютерных игр. Известен как создатель игр Ico (2001), Shadow of the Colossus (2005), The Last Guardian (2016).

Биография 
 1993 — окончил Университет Искусств в Осаке  
 1993 — 1997 — работал в Sega
 1997 — 2001 — работал в Sony
2015 — основал студию genDESIGN

Примечания 

Геймдизайнеры Японии
Продюсеры компьютерных игр
Сценаристы компьютерных игр